Khorotherium is een geslacht van uitgestorven Mammaliaformes.

Naamgeving
In 2017 vonden P. Skutschas, R. Schellhorn en D. Vitenko resten van mammaliaformen in de Teete-vindplaats door het zeven van een halve ton aan fossielhoudende grond.

Het type en de enige soort Khorotherium yakutensis werd in 2018 benoemd door Alexandr Awerianow e.a. De geslachtsnaam verwijst naar het dorp Choro en verbindt de naam daarvan met een Grieks thèrion, "beest". De soortaanduiding verwijst naar de herkomst uit Jakoetië. 

Het holotype, PIN 5614/1, is gevonden in een laag van de Batylykh-formatie uit het Vroeg-Krijt van West-Jakoetië, Rusland. Het bestaat uit een rechterbovenkaaksbeen waarin nog de laatste drie molariforme tanden. Toegewezen werd specimen PIN 5614/2, een linkeronderkaak met nog twee tanden.

Beschrijving
Eén uniek onderscheidend kenmerk ofwel autapomorfie werd vastgesteld: het bezit van een groeve voor de vervangstanden, wat verder bij benoemde Docodonta niet voorkomt. Zo'n Cromptons groove is een basaal kenmerk, verder bekend van basale Cynodonta.

Fylogenie 

Khorotherium behoort tot de Tegotheriidae uit de Docodonta. Naast Sibirotherium uit dezelfde regio is het een van de jongste bekende docodonten.

Uitgestorven chordadieren